Serguei Toukmatchev, né le  à Kirovo-Tchepetsk, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le père de Serge Toukmachev, Alexandra Toukmatchev et Maxime Toukmatchev.

Biographie 
Il commence sa carrière en URSS avant de déménager en France en 1990, où il officie en tant qu'entraîneur de l'équipe des Albatros de Brest.

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1977-1978 || HK Dinamo Moscou || URSS
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1978-1979 || HK Dinamo Moscou|| URSS
|| 43 || 11 || 11 || 22 || 10 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || Dinamo Minsk || URSS
|| - || 8 || 5 || 13 || 4 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Dinamo Minsk || URSS 2
|| 50 || 20 || 13 || 33 || 9 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || Dinamo Minsk || URSS 2
|| 57 || 14 || 14 || 24 || 23 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Dinamo Minsk || URSS 2
|| 57 || 29 || 22 || 51 || 22 || || || || || 
|-
| 1987-1988 || Dinamo Minsk || URSS 2
|| 71 || 31 || 20 || 51 || 22 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Dinamo Minsk || URSS
|| 24 || 7 || 3 || 10 || 10 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 36 || 31 || 17 || 48 || 6 || || || || ||
|-
| 1990-1991 || Anges du Vésinet || Division 2
|| 26 || 59 || 32 || 91 || 53 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || Anges du Vésinet || Division 2
|| 18 || 28 || 19 || 47 || 6 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || Anges du Vésinet || Division 2
|| 11 || 12 || 7 || 19 || 37 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Anges du Vésinet || Division 2
|| 25 || 25 || 21 || 46 || 10 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1958
Naissance dans l'oblast de Kirov
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Hockey Club de Reims
Entraîneur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace